Htupayon Pagode ist der Name folgender buddhistischer Sakralbauten in Myanmar:

 Htupayon Pagode (Sagaing), Pagode in der Stadt Sagaing
 Htupayon Pagode (Mrauk U), Pagode in Mrauk U